

Patronyme 
 Heinz-Jürgen Blome (1946-2012), footballeur allemand.
 Kurt Blome (1894-1969), scientifique nazi.
 Robert Blome (1905-2003), comédien belge.

Divers 
 Château Blome en Allemagne
 Blome, village en Lettonie